VAH steht als Abkürzung für:
 Verbund für Angewandte Hygiene (zuständig für die Listung von DGHM/VAH gelisteten Desinfektionsmitteln) (siehe auch Krankenhaushygiene)
 Verein Ausstellungshaus für christliche Kunst in München 

Váh steht für:
 Váh, der slowakische Name für den Fluss Waag

Abkürzung